Tupasaari kan syfta på följande platser:

Finland 
 Tupasaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa), 
 Tupasaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,10, long 28,16), 
 Tupasaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 60,99, long 27,73), 
 Tupasaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,25, long 27,66), 
 Tupasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,37, long 27,73), 
 Tupasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,46, long 27,93), 
 Tupasaari (ö i Nyland), Helsingfors, 
 Tupasaari (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen, 
 Tupasaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki),